

Caraúbas est une municipalité de l'État du Rio Grande do Norte
 Caraúbas est une municipalité de l'État de la Paraïba
 Caraúbas do Piauí est une municipalité de l'État du Piauí

Homonymie de toponyme